P6 steht für:
 Projekt 6, eine deutsch-amerikanische Spionageoperation
 eine Dienstwaffe der deutschen Polizei, siehe SIG Sauer P225
 Integrated Truss Structure P6, ein Teil der Gitterstruktur der Internationalen Raumstation (ISS)
 Intel P6, Familie von x86-Prozessoren der sechsten Generation
 P6-Bajonett, ein Objektivanschluss für die Pentacon SIX-Mittelformatkamera
 Ford P6, ein PKW-Modell
 NSU P6, ein PKW-Modell
 Rover P6, ein PKW-Modell
 Rover-Alvis P6-BS, ein PKW-Modell

P 6 steht für:
 Preußische P 6, eine Dampflokomotive der Preußischen Staatseisenbahnen

P-6 steht für:
 Curtiss P-6, ein amerikanisches Doppeldecker-Jagdflugzeug
 P-6-Klasse, NATO-Codename für eine Klasse sowjetischer Torpedoboote

P.6 steht für:
 Piaggio P.6

 steht für:
 Papyrus 6

P6